Eusyllis tubifex är en ringmaskart som först beskrevs av Gosse 1885.  Eusyllis tubifex ingår i släktet Eusyllis och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
tubifex